SBRP steht für:
 Schachbund Rheinland-Pfalz
 Superfund Basic Research Program des Superfunds
 Leite Lopes Airport, einen brasilianischen Flughafen nach dem ICAO-Code in Ribeirão Preto, São Paulo

Abkürzung